Il doppio del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joseph Sirianni e Stefan Wauters che hanno battuto in finale Ivan Dodig e Aleksandar Marić 6-4, 3-6, [10-4].

Teste di serie 

 Daniel Köllerer /  Alexander Satschko (primo turno)
 Joseph Sirianni /  Stefan Wauters (Campioni)

 Giancarlo Petrazzuolo /  Simone Vagnozzi (semifinali)
 Roko Karanušić /  Saša Tuksar (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2006